Kuglački klub "Radnik" (KK "Radnik"; Radnik Velika Gorica; Radnik) je muški kuglački klub iz Velike Gorice, Zagrebačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "1. B hrvatskoj ligi - Sjever", ligi drugog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu 
KK "Radnik" je osnovan 1997. godine. Klub se natjecao u različitim hrvatskim kuglačkim ligama., te je nekoliko sezona sudjelovao i u "Prvoj hrvatskoj ligi".

Uspjesi

Ekipno 
 1. B HKL -Sjever 
 doprvak: 2016./17. 

 2. HKL - Centar 
 pobjednik: 2007./08., 2009./10., 2011./12., 2015./16. 
 doprvak: 2018./19.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Velika Gorica

Vanjske poveznice 
 kk-radnik.hr, wayback arhiva 
 kuglanje.hr, Radnik 
 kuglanje.hr, Radnik - 810108 (Kuglački savez Zagrebačke županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB RADNIK

Izvori 
 
 sport-zagrebacke-zupanije.hr, ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA VELIKA GORICA , pristupljeno 3. rujna 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB RADNIK 
 fininfo.hr, KK "RADNIK" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "RADNIK" 
 companywall.hr, KK "RADNIK" 
  

Šport u Velikoj Gorici
Radnik